US Open 2020 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce w dniach 31 sierpnia–12 września na twardych kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center w Nowym Jorku.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2020
US Open – gra pojedyncza kobiet